

Persone 
Onida è un cognome italiano originario della Sardegna. Può riferirsi a:

 Pietro Onida (1902-1982), economista italiano
 Valerio Onida (1936–2022), giurista italiano
 Pasquale Onida (1942), politico italiano

Altro 
 Onida, centro abitato (city) degli Stati Uniti d'America, situato nella contea di Sully nello Stato del Dakota del Sud, della quale è capoluogo.
 Onida Electronics, marchio di elettronica di Mirc Electronics, con sede in India. Onida è ben noto in India per i suoi televisori a colori CRT.

Pagine correlate 
 Oneida